der Gütige ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Alfons der Gütige (1299–1336), König von Aragón und Sardinien, siehe Alfons IV. (Aragón)
 Anton der Gütige (1755–1836), König von Sachsen, siehe Anton (Sachsen)
 Ferdinand der Gütige (1793–1875), Kaiser von Österreich, König von Böhmen sowie König von Ungarn und Kroatien, siehe Ferdinand I. (Österreich)
 Friedrich der Gütige (1717–1785), Herzog zu Mecklenburg, siehe Friedrich (Mecklenburg)
 Heinrich der Gütige (um 1231–1261), Herzog von Brabant, siehe Heinrich III. (Brabant)

 Rudolf der Gütige († 1232), Graf von Habsburg, Herzog zu Laufenburg, Zürichgau und Aargau und Landgraf im Elsass, siehe Rudolf II. (Habsburg)

Siehe auch:
 Güte (Begriffsklärung)
 Der Gute